Ива́н Родри́го Пи́рис Легисамо́н (; 10 марта 1989, Итаугуа, Парагвай) — парагвайский футболист, защитник клуба «Либертад» и сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Пирис — воспитанник «Серро Портеньо». В 2008 году он впервые был заявлен в основной состав клуба, где провел 3 года, дойдя с ним в 2011 году до 1/2 финала Кубка Либертадорес. В том же году Иван перешёл в «Сан-Паулу», передав права на себя клубу «Депортиво Мальдонадо».

1 августа 2012 года было объявлено, что Пирис за €0,7 млн на правах аренды переходит в «Рому» с правом последующего выкупа за €4 млн.

Международная карьера 
Пирис представлял сборную Парагвая на Кубке Америки 2011, завоевав вместе с командой серебряную медаль.

Достижения 
 «Серро Портеньо»
 Чемпионат Парагвая: Ап. 2009

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Либертад»